Felix (lat.: „fericit“) este un nume propriu, care se poate referi la:

Localitate în Spania 

 Felix, Almería, oraș în Spania

Prenume 

 Felix Aderca, prozator, poet, estetician, traducător și eseist român
 Felix Bloch, fizician elvețian
 Félix Couchoro scriitor și jurnalist togolez
 Felix Dudchievicz
 Felix Dupanloup, om politic francez
 Felix Edmundovici Dzerjinski, revoluționar comunist rus
 Felix Dahn, jurist, scriitor și istoric german
 Félix Gaillard, prim-ministru al Franței
 Felix Klein, matematician german
 Felix Lihtgoltz, medic-chirurg
 Felix Mendelssohn Bartholdy, compozitor și dirijor german
 Felix Mnthali, poet, romancier și dramaturg
 Félix Nadar, caricaturist, fotograf și pionier aeronautic francez
 Louis Eugène Félix Néel, fizician francez
 Félix Rodríguez (CIA), agent CIA
 Felix zu Schwarzenberg, om de stat austriac
 Félix Sesúmaga, jucător de fotbal spaniol

 Felix Timmermans, scriitor flamand
 Felix Wankel, inginer german
 Felix I, al 26-lea papă al Bisericii Catolice 
 Papa Felix al III-lea, Papă al Romei 
 Papa Felix al IV-lea, Papă al Romei 
 Felix și Otilea, sitcom românesc
 Grădina Félix Hap, parc din Etterbeek, Belgia
 Uraganul Felix, a șasea furtună și al doilea uragan de categoria 5 din sezonul de cicloane tropicale 2007 din Atlantic
 Felix, numele conspirativ sub care politicianul Dan Voiculescu colabora cu Securitatea

Nume de familie
 Aleth Felix-Tchicaya (n. 1955), scriitoare congoleză
 Allyson Felix (n. 1985), atletă americană
 Iacob Felix (1832-1905), medic român
 Jirí Felix (n. 1931), filolog și lingvist ceh

Nume proprii în România 

 Băile Felix
 Turism Felix, companie hotelieră din România
 Banca Dacia Felix, bancă din România
 ACF Luceafărul Lotus Băile Felix

São Félix 

 São Félix
 São Félix do Coribe
 São Félix de Balsas
 São Félix do Xingu
 São Félix de Minas
 São Félix do Araguaia
 São Félix do Piauí
 São Félix do Tocantins
 Camocim de São Félix
 Salgado de São Félix

Tehnică de calcul 

 ICE Felix
 Felix C
 Felix FC
 Felix M
 Felix MC
 Felix PC

Nume proprii